Non mi sfuggirai (Escape Me Never), film diretto da Paul Czinner (1935)
Non mi sfuggirai (Escape Me Never), film diretto da Peter Godfrey (1947)